Weltlinger ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Weltlinger (* 1977), australisch-ungarischer Jazzmusiker